Конституция Узбекистана провозглашает отделение религии от государства, светское государство где религия отделена от правления и никак не пересекается на государственном уровне, равенство религиозных организаций перед законом, свободу совести. Преобладающее большинство населения Узбекистана исповедует ислам (около 95 % на 2022 год, преимущественно сунниты ханафитского мазхаба)); христиане и иудеи (бухарские евреи) составляют религиозные меньшинства. Деятельность мусульман координирует Духовное управление мусульман Узбекистана, руководителем которого является муфтий. Мусульманское духовенство готовят ряд специализированных учебных заведений, расположенных в Ташкенте и Бухаре. 

Христиане представлены главным образом русскоязычными православными, а также католиками (Римско-католический храм Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте), баптистами (около 3800 верующих), лютеранами (Евангелическо-лютеранская церковь Узбекистана) и адвентистами. Предпринимались попытки насаждения иеговизма. Христианство на территории Узбекистана (ранее известного как Согдиана) известно с V века и было представлено преимущественно в форме несторианства. Однако в конце средневековья оно было практически уничтожено. Лишь с началом русской экспансии в XIX веке здесь начинают строиться церкви для пришлого европейского населения. Религиозную деятельность православных координирует Ташкентская и Среднеазиатская епархия

Есть в Узбекистане также объединение кришнаитов (Ташкентское общество Кришны). В узбекской земле находят много буддийских реликвий, свидетельствующих о широком распространении данной религии в античную эпоху.

На 1 июня 2010 года зарегистрировано 2225 религиозных организаций шестнадцати конфессий: 
 Ислам — 2050
 Пресвитерианская христианская церковь — 52
 Русская православная церковь — 37
 Баптисты — 23
 Пятидесятники («Полное Евангелие») — 21
 Адвентисты седьмого дня — 10
 Иудаизм — 8
 Бахаи — 7
 Римско-католическая церковь — 5
 «Новые апостолы» — 4
 Лютеране — 2
 Армянская апостольская церковь — 2
 Свидетели Иеговы — 1 
 Кришнаиты — 1
 Буддизм — 1 
 Церковь «Глас Господа» — 1 
 Библейское Общество — 1

Примечания

Ссылки
 Религия в Узбекистане
 В Узбекистане действуют 2226 религиозных организаций
 Праздники в Узбекистане